Seznam dílů seriálu 4400 může být:
 Seznam dílů seriálu 4400 (2004)
 Seznam dílů seriálu 4400 (2021)